MRTV ist die Abkürzung für:
 Magyar Rádió és Televízió Vállalat, die ehemalige staatliche ungarische Rundfunk- und Fernsehgesellschaft (1957–1964), Vorgängerorganisation von Magyar Televízió und Magyar Radio, siehe Magyar Rádió#Geschichte und Magyar Televízió#Geschichte
 Myanmar Radio and Television, die staatliche Rundfunk- und Fernsehgesellschaft von Myanmar

Abkürzung